Pichlhöhe heißen folgende geographische Objekte:

 Siedlung Pichlhöhe, Ortslage von Weyer, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Saurüssel (Pass),  552 m, Pass in den Ybbstaler Alpen zwischen Niederösterreich und Oberösterreich